Fred Stolle ha battuto in finale John Newcombe 4–6 12–10 6–3 6–4.

Teste di serie

 Manuel Santana (semifinali)
 Roy Emerson (semifinali)
 Dennis Ralston (quarto turno)
 Tony Roche (terzo turno)
 Arthur Ashe (terzo turno)
 Cliff Drysdale (terzo turno)
 Clark Graebner (quarti di finale)
 Cliff Richey (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Note

Collegamenti esterni 

U.S. National Championships 1966